Фор се може односити на:

 Фор (насеље у Француској) 
  Фор Бојар(утврђење)  
  Фор де Франс (град у Француској) 
 Фор (термин у фудбалу)
 Фор (термин у трговини)
 Фор (утврђење)